Miguel Alemán kan syfta på mexikanska presidenten Miguel Alemán Valdés, eller någon av platserna i Mexiko uppkallade efter honom:

 Ciudad Miguel Alemán, kommunhuvudort, Tamaulipas, 
 Miguel Alemán, Uxpanapa, 
 Miguel Alemán, Hermosillo, 
 Miguel Alemán kommun, Tamaulipas, 
 Miguel Alemán, Xicoténcatl, 
 Miguel Alemán, Quintana Roo, Bacalar, 
 Miguel Alemán, Motozintla, 
 Miguel Alemán, Chicomuselo, 
 Miguel Alemán, Bácum, 
 Miguel Alemán, Tecpatán, 
 Miguel Alemán, San Juan Evangelista, 
 Miguel Alemán, Minatitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar